Појам Битка код Нарве може да се односи на:

 Битка код Нарве (1700), између Шведске и Русије у Великом северном рату
 Опсада Нарве
 Битка за Нарву (1944)